

A 

 Adelobasileus
 Aelurognathus
 Aloposaurus
 Arctognathus
 Arctops

B 

 Bathygnathus
 Bauria
 Biarmosuchus

C 
 Casea
 Cotylorhynchus
 Ctenorhachis
 Ctenospondylus
 Cutleria
 Cynognathus
 Cyonosaurus

D 

 Dicynodon
 Diictodon
 Dimetrodon
 Dvinia

E 

 Edaphosaurus
 Eodicynodon
 Euchambersia
 Ericiolacerta
 Exaeretodon

G 

 Glanosuchus
 Gomphodontosuchus
 Gorgonops
 Gornogomphodon

H 

 Haptodus
 Hipposauroides
 Hipposaurus
 Hypselohaptodus

I 
 Ianthodon
 Ictidorhinus
 Inostrancevia

K 

 Kryptobaatar

L 

 Lepagia
 Lycaenops
 Lystrosaurus
 Lisowicia

M 

 Minicynodon
 Moschops

N 

 Neosaurus
 Novocynodon

O 

 Oligokyphus

P 

 Pachygenelus
 Placerias
 Pristerognathus
 Probainognathus
 Probelesodon
 Procynosuchus
 Pseudhipposaurus

S 

 Sphenacodon

T 

 Therioherpeton
 Thrinaxodon
 Titanophoneus
 Titanosuchus
 Traversodon
 Tricuspes
 Trithelodon
 Tritylodon

Synapside préhistorique
†Synapsides non-mammaliens
Synapsides non-mammaliens
Liste en rapport avec la paléontologie